Балмер (, ) — английская и немецкая фамилия. Известные носители:
 Балмер, Стив (род. 1956) — генеральный директор компании Microsoft.
 Балмер, Джек (1916—1984) — английский футболист, нападающий «Ливерпуля».
 Балмер, Джоан — одна из фрейлин Екатерины Говард, пятой супруги короля Англии Генриха VIII.
 Балмер, Йонатан Якоб (1825—1898) — швейцарский математик и почётный физик.
 Балмер, Кеннет (1921—2005) — английский писатель-фантаст.

См. также 
 Бальмер